Кубок обладателей кубков КАФ 1985 — 11-й розыгрыш клубного футбольного турнира КАФ. В турнире приняли участие обладатели Кубков из 35 африканских стран. Победителем второй раз подряд стал египетский клуб «Аль-Ахли».

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал 
Первый матч состоялся 22 ноября, ответный — 7 декабря 1985 года.

|}

Чемпион

Ссылки 
 Статистика Кубка обладателей кубков КАФ 1985 на сайте RSSSF

Примечания 

1985
Футбол в Африке в 1985 году